Мысловский — фамилия:

 Мысловский, Евгений Станиславович (1887—1919) — сын Станислава Мысловского.
 Мысловский, Людвиг Станиславович (ок. 1825—1905) — русский инженер-гидротехник.
 Мысловский, Михаил Васильевич (1816—1906) — русский священнослужитель.
 Мысловский, Пётр Николаевич (1777—1846) — протоиерей Казанского собора в Санкт-Петербурге, духовник многих арестованных декабристов.
 Мысловский, Станислав Людвигович (1856—1918) — русский архитектор.
 Мысловский, Эдуард Викентьевич (род. 1937) — альпинист, заслуженный мастер спорта СССР (1982).

См. также 
 Мыслов
 Смыслов